Гимн Шерифов () — государственный гимн Марокко, принятый незадолго до получения страной полной независимости в 1956 году и представлявший собой распространённую песню. Современный текст гимна был, однако, написан только в 1970 году.

Арабский текст гимна и латинская транслитерация

Ссылки 
 Страница гимна на сайте nationalanthems.info

Марокко
Государственные символы Марокко